Tempio di Mnajdra, tempio megalitico a Malta
56422 Mnajdra, asteroide